90-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 90-й меридиан восточной долготы
 90-й меридиан западной долготы

См. также 
 90-я параллель северной широты
 90-я параллель южной широты